BNP Paribas Masters 2014 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2014 z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 27 października–2 listopada 2014 roku w Paryżu na kortach twardych o puli nagród 2 884 675 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 we Francji